International Gay and Lesbian Aquatics – federazione internazionale LGBT degli sport acquatici
 Igla – missile MANPADS russo
 Igla –  film del 1988 diretto da Rašid Nugmanov